Hermanstorp kan syfta på:

 Hermanstorp, Haninge kommun – ett område i Haninge kommun
 Hermanstorp, Herrljunga kommun – en by i Herrljunga kommun
 Hermanstorp, Falkenbergs kommun – en by i Falkenbergs kommun
 Hermanstorp, Emmaboda kommun – en by i Emmaboda kommun
 Hermanstorp, Kävlinge kommun – en by i Kävlinge kommun
 Hermanstorp, Västerviks kommun - en by i Västerviks kommun där ett flertal fornlämningar är belägna
 Hermanstorps herrgård – en herrgård vid sjön Rottnen i Konga härad i Växjö kommun